La tomba di ghiaccio (Corpse in Cold Storage) – romanzo di Milward Kennedy del 1934
La tomba di ghiaccio (The Charlemagne Pursuit) – romanzo di Steve Berry del 2008